Jan Drabik (1896-1940), oficer
 Jan Drabik, inżynier